Miguel Nadal puede referirse a:

Miguel Ángel Nadal (1966-), exfutbolista español.
Miki Nadal (1967-), humorista y presentador de televisión español.